Кальное — топоним:

Украина 

 Львовская область
 Кальное — село,  Сколевский район
 Тернопольская область
 Кальное — село,  Зборовский район
 Кальное — село,  Козовский район